Pankraz steht für:

 Pankratius († um 304), christlicher Märtyrer
 ein männlicher Vorname, siehe Pankratius (Vorname)
 Pankraz, der Schmoller, Novelle von Gottfried Keller
 Ingrid Pankraz (* 1948), deutsche Politikerin
 Deutsch-Pankraz, siehe Jítrava, Ort in Tschechien
 ein Alternativname für den Pankratzberg (Breitenwaida) 

Siehe auch:
 Sankt Pankraz
 Pankratz
 Pangrazio
 Pankrác
 Pankrates
 Pancratius